Imię i nazwisko Ryszard Andruszkiewicz nosili lub noszą m.in.:
 Ryszard Andruszkiewicz (ur. 1941) – polski bokser, mistrz i reprezentant Polski
 Ryszard Andruszkiewicz – polski biochemik, profesor Politechniki Gdańskiej